Pittis est un patronyme pouvant désigner :
 Domenico Pittis (* 1974), aussi Domenic Pittis
 Jonathan Pittis (* 1982) (en)
 Riccardo Pittis (* 1968)

ou avec l'orthographe Pittiș :
 Florian Pittiș (19432007), comédien et chanteur roumain

Voir aussi 
 Pitti

Patronyme italien